Orajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orajoki (vattendrag, lat 67,33, long 26,67), Lappland, 
 Orajoki (vattendrag, lat 66,95, long 23,95), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar